Такмичења у  трци на 400 метара са препонама у женској конкуренцији на 1. Светском првенству у атлетици 1983. у Хелсинкију одржано је 8., 9. и 10. августa на Олимпијском стадиону.

Земље учеснице 
Учествовала је 31 такмичарка из 20 земаља.

  Аустралија (1) 
  Данска (1)
  Доминиканска Република (1)
  Западна Немачка (1) 
  Источна Немачка (3) 
  Италија (1) 
  Јамајка (2) 
  Канада (3) 
  Кенија (1) 
  Кина (1) 
  Мароко (1)
  Норвешка (1)
  Румунија (1) 
  САД (3)
  Совјетски Савез (2) 
  Уганда (1)
  Уједињено Краљевство (3) 
  Финска (1)
  Чехоасловачка (2)
  Шведска (1)

Рекорди 
Рекорди закључно са 8. августом 1983.

Освајачи медаља

Најбољи резултати у 1983. години 
Десет најбољих атлетичарки године у трчању на 400 метара са препонама пре почетка првенства (8. августа 1983), имале су следећи пласман. 

Такмичарке чија су имена подебљана учествују на СП 1983.

Резултати

Квалификације 
Такмичарке су подељене у 4 квалификационе групе, а 4 првопласиране из сваке групе ишле су у полуфинале.,

Полуфинале 
Такмичарке су подељене у 2 полуфиналне групе, а 4 првопласиране из сваке групе ишле су у финале.,

Финале 
 Стартна листа финала Прибављено 8. 9.2020</ref>,

Референце

Спољашње везе 
Комплетни резултати СП 1983. на сајту /todor66.com

Светско првенство у атлетици на отвореном 1983.
Трка на 400 метара са препонама на Светском првенству у атлетици на отвореном